Игна́тьева — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 
 Игнатьева, Валентина Васильевна (род. 1949) — советская и российская актриса театра и кино, певица.
 Игнатьева, Венера Владимировна (род. 1980) — российская футболистка.
 Игнатьева, Зинаида Алексеевна (1938—2022) — народная артистка Российской Федерации, профессор Московской консерватории.
 Игнатьева, Зоя Трофимовна (1917—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Игнатьева, Инна Анатольевна (род. 1969) — доктор юридических наук, профессор МГУ.
 Игнатьева, Мария Юльевна (род. 1963) — русский поэт, эссеист, филолог.
 Игнатьева, Мария Олеговна (род. 2003) — венгерская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Игнатьева, Наталья Юрьевна (род. 1978) — казахстанская ватерполистка.
 Игнатьева, Нина Александровна (1923—2019) — советский кинокритик.
 Игнатьева, Ольга Михайловна (1920—1999) — советская шахматистка.
 Игнатьева, Саргылана Семёновна (род. 1963) — ректор ФГОУ ВПО «Арктический государственный институт культуры и искусств».
  
 Игнатьева, София Сергеевна (ур. княжна Мещерская; 1851—1944) — фрейлина императрицы Марии Александровны, благотворительница.
 Игнатьева, Эльвира Николаевна (1994—2021) — российская учительница.
 Игнатьева, Юлия Сергеевна (род. 1991) — российская баскетболистка.

Составная фамилия
 Александрова-Игнатьева, Пелагея Павловна (1872—1953) — российский и советский писатель, автор ряда кулинарных изданий, преподаватель пищеведения. Топоним 
 Игнатьева — деревня в Каргапольском районе Курганской области России.
 Игнатьева — деревня в Байкаловском районе Свердловской области России.

 См. также